Højslev (plaats), plaats in Denemarken
 Højslev (parochie), parochie in Denemarken